Сенна́я — узловая железнодорожная станция Приволжской железной дороги, расположенная в посёлке Сенном Вольского района Саратовской области. От станции идут линии на Аткарск, Трофимовский I, Пугачёвск (через Балаково), Сызрань через Громово. Станция Сенная относится к Саратовскому региону дороги.

О станции 
Линия Саратов I — Сенная — Сызрань I электрифицирована на переменном токе, грузовое и пассажирское движение обслуживается электровозами Приволжской дороги: серии ЭП1 приписки ТЧ Саратов и ВЛ80С, ВЛ80Т ТЧ Петров Вал и ТЧ им. М. Горького. Линия Аткарск — Сенная — Балаково — Пугачёвск не электрифицирована, грузовое и пассажирское движение обслуживается тепловозами приписки ТЧ Сенная и ТЧ Ершов.

Участок от станции Трофимовский II до станции Сенная был электрифицирован в 1992 году, от Сенной до Сызрани в 2008 году.

На станции расположено локомотивное депо Сенная имеющее в приписном парке тепловозы 2ТЭ10М и ЧМЭ3. Рядом с депо расположена база запаса локомотивов Приволжской железной дороги.

Соседние железнодорожные станции: Казаковка (направление на Саратов), Барнуковка (направление на Аткарск), Кряжим (направление на Сызрань), Шиханы (направление на Балаково).

История 
Станция была создана в 1944 году в месте пересечения ветви Аткарск — Вольск Рязано-Уральской железной дороги и Волжской рокады. Название станция получила по переезду расположенному в этом месте именовавшемуся Сенным.

Дальнее следование по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие пассажирские поезда дальнего следования:

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Саратовской области

Примечания 

Станции Саратовского региона Приволжской железной дороги
Узловые железнодорожные станции